Saint-Remy ist die Bezeichnung folgender Orte in Belgien und Frankreich:
 Saint-Remy (Belgien), Ortsteil der belgischen Stadt Chimay in der wallonischen Provinz Hennegau
 Kanton Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson im Département Marne

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Rémy-en-Comté, Département Haute-Saône
 Saint-Remy (Vosges), Département Vosges
 Saint-Remy-Chaussée, Département Nord
 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Département Marne
 Saint-Remy-en-l’Eau, Département Oise
 Saint-Remy-la-Calonne, Département Meuse
 Saint-Remy-le-Petit, Département Ardennes
 Saint-Remy-sous-Barbuise, Département Aube
 Saint-Remy-sous-Broyes, Département Marne
 Saint-Remy-sur-Bussy, Département Marne

Siehe auch:
 Saint-Rémy